Cretu bzw. Crețu ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Crețu (* 1967), rumänische Politikerin und MdEP für Rumänien
 Gabriela Crețu (* 1965), rumänische Politikerin
 Michael Cretu (* 1957), deutsch-rumänischer Musikproduzent

Geografische Bezeichnung:
 Crețu (Dâmbovița), Ort im Kreis Dâmbovița, Rumänien